Satyrium (vlinders), een geslacht van vlinders
Satyrium (orchideeënfamilie), een geslacht uit de orchideeënfamilie